El término colesterolosis (acumulación anormal de colesterol en los tejidos) puede referirse a:
 Colesterolosis del bulbo o sínquisis centelleante (en el ojo);
 Colesterolosis vesicular (en la vesícula biliar).